Derborence bezeichnet:
 
 Lac de Derborence, einen Bergsee in den Walliser Alpen
 Derborence (Film), eine französisch-schweizerische Filmproduktion aus dem Jahr 1985 nach dem Roman von Charles-Ferdinand Ramuz
 Derborence (Roman), ein 1934 in Lausanne erschienener Roman von Charles-Ferdinand Ramuz